Volk puede referirse a:
 Volk (en:), en alemán, pueblo o nación, además de elemento formativo de palabras compuestas como Volkswagen (coche del pueblo);
 Movimiento völkisch, un movimiento populista conservador surgido en Alemania en el siglo XIX;
 Ein Volk, ein Reich, ein Führer (Un pueblo, un imperio, un líder), lema de la Alemania nazi.
 Volksgemeinschaft, término alemán de carácter cultural, social y político.

Apellido 
 Rita Volk (n. 1990), actriz estadounidense;
 Stephen Volk, guionista británico;
 Wilhelm Volk (1804-1869), escritor e historiador alemán.